Санта Марија Чилчотла има више значења:

 Општина Санта Марија Чилчотла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Чилчотла (Санта Марија Чилчотла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику